Zuideinde (Assendelft), een buurtschap van Assendelft in de gemeente Zaanstad
Zuideinde (Kampen), een buurtschap in de gemeente Kampen
Zuideinde (Nieuwkoop), een buurtschap in de gemeente Nieuwkoop, ZH
Zuideinde (Steenwijkerland), een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland
Zuideinde (Stichtse Vecht), een buurtschap in de gemeente Stichtse Vecht
Zuideinde (Westzaan), een buurtschap van Westzaan in de gemeente Zaanstad
Zuideinde (Oostzaan), een buurtschap en weg in Oostzaan en Amsterdam-Noord
Zuideinde (Tynaarlo)